Il doppio maschile  del Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Chris Haggard e Ivo Karlović erano i detentori del titolo, ma Karlovic ha deciso di non partecipare.
Solo Haggard ha partecipato facendo coppia con James Auckland, ma ha perso nel 1º turno contro Simon Aspelin e Robert Lindstedt.

Eric Butorac e Jamie Murray hanno vinto in finale 7–5, 6–3, contro Julian Knowle e Jürgen Melzer.

Teste di serie

  Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti)
  Julian Knowle /  Jürgen Melzer (finale)

  František Čermák /  Jaroslav Levinský (quarti) 
  Simon Aspelin /  Robert Lindstedt (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007
ATP Tour 2007